John Toland je ime več znanih oseb:

John Toland - irski filozof in  deist
John Toland - ameriški pisatelj
John Toland - angleški profesor